Miguel Januário de Bragança
Miguel Alexandrovich da Rússia

Desambiguações de antropônimos